Âge tendre et tête de bois est un titre inspiré des paroles de la chanson Tête de bois de Gilbert Bécaud (1960).

Âge tendre et tête de bois peut désigner :
 Âge tendre et tête de bois, une émission de télévision, lancée en 1961 ;
 Âge tendre et tête de bois, un album de Gilbert Bécaud, compilant ses succès, paru en 1967 ;
 Âge tendre et têtes de bois, l'ancien nom de Âge tendre, la tournée des idoles, une tournée musicale française d'artistes de variétés des années yéyés aux années disco.

Référence